Boris Petrović-Njegoš, conocido profesionalmente como Boris Petrovitch Njegosh (nacido el 21 de enero de 1980 en Les Lilas, Isla de Francia, Francia) es un diseñador francés. Es el único hijo del príncipe Nicolás de Montenegro y su difunta esposa Francine Navarro.

Biografía 
El príncipe Boris se graduó en junio de 2005 de la Escuela Nacional Superior de Artes Decorativas en París, una de las más famosas de artes decorativas en Francia. Ha trabajado para Renault desde 2010 como director de arte y diseñador de marca.

El 12 de mayo de 2007, Boris se casó con Véronique Haillot Canas da Silva (nacida el 27 de julio de 1976 en Lisboa, Portugal), arquitecta, hija del ingeniero portugués António Manuel Martins Canas da Silva (nacido el 31 de octubre de 1949 en Lisboa, Portugal) y su esposa francesa Anne-Françoise Dominique Haillot (nacida el 30 de diciembre de 1950). Ella tuvo un hermano mayor, Alexandre-Michel Haillot Canas da Silva (nacido el 16 de julio de 1974 en Glasgow, Escocia) y una hermana menor, Laure-Marie Haillot Canas da Silva (nacida el 26 de agosto de 1982). La pareja tuvo dos hijas:

 Milena, nacida el 11 de febrero de 2008 en Les Lilas, Sena-Saint Denis, Isla de Francia.
 Antonia.

Véronique está en posesión de la Orden de Petrović-Njegoš, de la Orden de San Pedro de Cetinje y de la Orden del Príncipe Danilo I de Montenegro.

Boris domina francés, inglés e italiano, habla fluidamente montenegrino y portugués coloquial.

Distinciones honoríficas

Nacionales 
  Soberano Gran Maestre de la Orden de San Pedro de Cetiña (Casa de Petrović-Njegoš)
  Soberano Gran Maestre de la Orden del Príncipe Danilo I (Casa de Petrović-Njegoš)
  Soberano Gran Maestre de la Orden de Petrović-Njegoš (Casa de Petrović-Njegoš)

Extranjeras 
  Caballero Gran Cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro de la Casa de Saboya
  Caballero Gran Cruz en Oro con Corona en Gema de la Orden de la Corona Wéndica de la Casa de Mecklemburgo-Strelitz.

Ancestros 

Nacidos en 1980
Hombres
Casa de Petrović-Njegoš
Nobles de Montenegro
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro